Hercegovačka nogometna zona  je bila liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1974./75.  
Sudjelovalo je ukupno 18 klubova, a prvak je bila "Iskra" iz Stoca.

Ljestvica 
{| class="wikitable"
!mj. !!klub !!ut. !!pob. !!ner. !!por. !!gol+ !!gol- !!bod
|- bgcolor="gold" 
|1. ||Iskra Stolac ||32 ||28 ||1 ||3 ||120 ||20 ||57 
|-
|2. |||Budućnost Duvno ||32 ||24 ||5 ||3 ||93 ||29 ||53 
|-
|3. ||Mladost Lištica ||32 ||23 ||3 ||6 ||93 ||32 ||49 
|-
|4. ||Troglav Livno ||32 ||20 ||4 ||8 ||68 ||27 ||44 
|-
|5. ||Neretva Mostar ||32 ||17 ||4 ||11 ||125 ||40 ||38 
|-
|6. ||GOŠK Gabela ||32 ||15 ||4 ||13 ||62 ||57 ||43 
|-
|7. ||Hercegovac Bileća ||32 ||14 ||5 ||13 ||48 ||47 ||33 
|-
|8. ||Sloga Guber ||32 ||13 ||1 ||18 ||64 ||82 ||27 
|-
|9. ||Turbina Jablanica  ||29 ||12 ||1 ||16 ||60 ||77 ||25 
|-
|10. ||Makljen Prozor ||31 ||10 ||7 ||14 ||37 ||54 ||25 
|- 
|11. ||Velež Nevesinje ||32 ||10 ||4 ||18 ||47 ||76 ||24 
|-
|12. ||Zadrugar Jasenica ||30 ||8 ||6 ||16 ||54 ||72 ||22 
|-
|13. ||Bokist Posušje ||31 ||9 ||4 ||18 ||35 ||65 ||22 
|-
|14. ||Mladost Gacko ||32 ||6 ||9 ||17 ||35 ||17 ||21 
|-
|15. ||Višići ||32 ||6 ||9 ||17 ||35 ||17 ||21 
|-
|16. ||Bekija Grude ||31 ||9 ||6 ||16 ||51 ||86 ||19 
|-
|17. ||Sloga Ljubuški ||32 ||8 ||4 ||20 ||27 ||95 ||18 
|-
| ||Brotnjo Čitluk ||colspan="7" align="center"|<small> odustali 
|}
 Duvno - tadašnji naziv za Tomislavgrad 
 Lištica - tadašnji naziv za Široki Brijeg 
 ljestvica bez rezultata nekoliko odigranih utakmica 
 "Brotnjo" - Čitluk'' - odustali uoči početka sezone

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Povezani članci 
 Republička liga BiH 1974./75.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Ešref Selimović, Mate Kelava: Povijest nogometa u Tomislavgradu : od Tomislava do Tomislava, Tomislavgrad, 2014.,   (Matica hrvatska)  (Naša ognjišta), str. 228-233 
 nk-sirokibrijeg.com, Miljenko Karačić: Zlatne godine - Šest desetljeća nogometa u Širokom Brijegu, Široki Brijeg, 2008., str. 37-38, preuzeto 7. veljače 2020.     
  

1974-75 Hercegovina
 2 Hercegovina
1974-75